Mark James Noble (Londen, 8 mei 1987) is een gepensioneerd Engels betaald voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelde. Hij stroomde in 2004 door vanuit de jeugdopleiding van West Ham United, waar hij aanvoerder werd en in februari 2015 zijn contract verlengde tot medio 2021.

Noble kwam tussen 2002 en 2009 uit voor Engeland –16, –17, –18, –19 en –21. Hij was aanvoerder van het Engelse team tijdens het EK –21 in 2009.

Zijn grootste specialiteit is het nemen van strafschoppen, hij is de vaste strafschopnemer van West Ham. Hij speelde reeds meer dan 400 wedstrijden in de Premier League.

Clubstatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers in de Premier League
 Lijst van spelers van West Ham United FC

Engels voetballer